Освальд Руфайзен (имя данное при рождении — שמואל אהרון רופאייזן Шмуэль (Самуэль, Самуил) Аарон, монашеское имя — брат Даниэль; 1922, Живец, Галиция — 30 июля 1998, Хайфа) — католический монах-кармелит еврейского происхождения. История Руфайзена сильно мифологизирована.

Родители Освальда 
Отец Элиас Руфайзен — уроженец деревни Живец. Ходил в синагогу, был человек широких взглядов, ценил светское образование, которого сам не получил, свободно владел немецким языком, и культура в его глазах ассоциировалась именно с культурой немецкой. Служил в трёх армиях — до Первой мировой войны — в австрийской, после начала войны — в германской, после войны закончил свою карьеру в низшем офицерском чине польской армии. Имел награды всех трёх армий и восемь лет, что он провёл на военной службе, считал лучшими в своей жизни.

Мать Фанни имела светское образование, приданое — дом с корчмой, приносившей крайне низкий доход.

Поженились в 1914 году, ей было 30, отцу 28. Приходятся друг другу дальними родственниками.

Биография 
Родился в Галиции, до Первой мировой войны принадлежавшей Австро-Венгрии, а после войны Польше. В семье придерживались традиций еврейского дома — соблюдали кашрут, но говорили по-польски и по-немецки. На языке идиш, основном языке польского еврейства, в доме почти не говорили.

Начал обучение в бедной деревенской школе на польском языке, где в одном помещении учились дети разных возрастов. Каждый учебный день начинался с католической молитвы, и Освальд принимал в ней участие.

В 7 лет его определяют в нерелигиозную школу с преподаванием на немецком. Содержалась школа евреями и большинство преподавателей были евреями.

В 12 лет поступил в государственную школу Юзефа Пилсудского. Преподавание велось на польском языке, католики и евреи разделялись только для уроков по религиозным дисциплинам. Классы в школе разделялись на подгруппы в зависимости от уровня учеников и Освальд и его брат попали в лучшую подгруппу. Свой аттестат зрелости он получил на год раньше одноклассников.

В 13 лет, Освальд, как и его брат Лео, прошли Бар-Мицву, традиционный еврейский обряд, знаменующий собой совершеннолетие.

Братья Руфайзен вступили в Акиву — молодёжную сионистскую организацию, ставшую центром их жизни. Там прививали пацифистские взгляды и презрение к наживе.

В сентябре 1939 года после немецкого вторжения в Польшу вся семья бежала на восток. Но 11 сентября 1939 года родители решили вернуться домой, чтобы не быть обузой детям, а сыновьям велели пробираться в Палестину. Освальду было 17, Арье — 15 лет. После скитаний братья оказались во Львове, вошедшем в состав СССР. В декабре 1939 года они бежали из СССР в Литву и обосновались в Вильно.

В начале 1940-го года пришло последнее письмо от родителей. Мать умоляла их не расставаться.

Родителям удалось добраться домой, но остаться там они не смогли, поскольку земли Южной Польши были захвачены немцами и родители были административно выселены в другую область Польши, предположительно в Кальварию. По пути их видели дальние родственники последний раз. По неподтверждённым данным, в августе 1942 года они погибли в Освенциме.

Добраться до Палестины в апреле 1941 года сумел только младший брат Арье — детям до 18 лет сертификаты на Палестину выдавали бесплатно и беспрепятственно.

А Освальд остался в Вильно, обучился и занимался сапожным делом у еврейского сапожника, по собственной инициативе работая часть времени бесплатно, чтобы помочь многодетной семье сапожника выжить. Позже всю эту семью уничтожили немцы.

После начала Великой Отечественной войны и немецкой оккупации Вильнюса в июне 1941 года до конца августа 1941 года Освальд работал сапожником при местном отделе гестапо, но затем евреев стали собирать для уничтожения. Однако Освальду удалось бежать, и он обосновался в посёлке Турец, где у него завязались самые добрые отношения с белорусами.

И в конце концов, скрыв свою национальность, он стал писарем-переводчиком в белорусской полиции города Мир. Получил чёрный полицейский мундир с серыми манжетами и воротником, галифе, сапоги и чёрную фуражку, но без изображения черепа, и оружие. Так он стал немецким полицейским в чине унтер-офицера на девять месяцев (до разоблачения).

За две недели до его прибытия в белорусский город Мир, 9 ноября 1941 года по приказу немцев евреи собрались на городской площади между двумя церквями, православной и католической, куда они послушно пришли к указанному часу — с детьми, стариками, узелками одежды и припасами, заготовленными на дорогу. Свыше полутора тысяч (по другим данным — 1600 или 1700) евреев из города Мир и других мест были расстреляны немцами в песчаном карьере на окраине города при активном содействии местной полиции под командованием Семёна Серафимовича. Оставшиеся около 800 евреев были переселены в полуразвалившийся замок Радзивиллов.

Во время службы в немецкой полиции Освальд начал воровать оружие, находившееся в полиции, и доставлять его в гетто. С его помощью от расстрела были спасены, по различным данным, от 200 до 300 евреев города Мир, которые бежали из гетто в ночь с 10 на 11 августа 1942 года после предупреждения Освальда о предстоящем массовом расстреле. Ещё 500 евреев не решились или не смогли бежать, хотя все были предупреждены Освальдом.

На следующий день после побега из гетто Руфайзена выдал один еврей из гетто и его арестовали. Он признался в том, что он еврей хорошо к нему относившемуся начальнику немецкой жандармерии Райнгольду Хайну. После этого Хайн фактически позволил ему бежать.

Руффайзен нашёл убежище в доме, где жили католические монахини. Там он 25 августа 1942 года крестился.

В декабре 1943 года он ушёл в партизанский отряд, в котором был до освобождения Белоруссии летом 1944 года. Затем Руффайзен недолго служил в отделе милиции в городе Мир.

В марте 1945 года Руфайзен вернулся в Польшу, учился на священника и стал монахом-кармелитом.

В 1962 году брат Даниэль пожелал в соответствии с Законом о возвращении получить израильское гражданство, но получил отказ. Апелляция также была отклонена. Тем не менее Руфайзен смог иммигрировать в Израиль и получить израильское гражданство путём натурализации.

До конца своих дней жил в кармелитском монастыре «Стелла Марис» в Хайфе и был пастырем общины евреев-христиан им. Святого Иакова при католическом храме св. Иосифа в Хайфе.

Им было восстановлено христианское богослужение на иврите.

В городе Нагария создал дом престарелых для «Праведников мира».

Дело Руфайзена в Верховном Суде Израиля 
Когда ему было отказано на основании «процедурных распоряжений» от 01.01.1960, Руфайзен подал апелляцию в Верховный суд Израиля (дело 72/62 «Освальд Руфайзен против министра внутренних дел»).

В своей апелляции брат Даниэль добивался признания за ним права на репатриацию в Израиль на основании того, что он является евреем — если не по религиозной принадлежности, то по праву рождения от еврейской матери. Он не скрывал, что перешёл в христианство по искреннему и глубокому убеждению, однако настаивал на своей принадлежности к еврейскому народу в «национальном плане». Галаха также видит в нём еврея. Исправленная же в июле 1958 года директива Бер-Иегуды и «процедурные распоряжения» Шапиры не соответствуют точной формулировке Закона о возвращении и, следовательно, незаконны.

Верховный суд признал, что Галаха считает выкрестов евреями, но не признал Галаху частью израильских законов. Суд признал, что «процедурные распоряжения» Шапиры — это ведомственная инструкция низшего порядка, не соответствующая израильскому законодательству. Суд признал и то, что ни один израильский закон не определяет понятие «еврей».

Верховный суд постановил, что в связи с отсутствием писанных законодательных норм и исходя из светского характера Закона о возвращении понятие «еврей» следует толковать не в строго галахическом смысле, а ориентируясь на субъективное мнение большинства народа: согласно тому, «как это слово звучит в наши дни в устах народа» (формулировка судьи Берензона), «так, как мы, евреи, понимаем его» (формулировка судьи Зильбера) или просто в соответствии с мнением простого еврея «с улицы». Тем самым, по мнению Верховного суда,  Судьи также добавили, что поскольку ни отцы сионизма, ни любой еврей никогда бы не сочли евреем верующего христианина, Закон о возвращении не распространяется на лиц, рождённых евреями, но добровольно сменивших вероисповедание. Такой человек, безусловно, может подать прошение на право жительства в Израиле, как и другие неевреи, но он не может считаться евреем согласно Закону о возвращении, и ему не положены ни автоматическое израильское гражданство, ни права новых репатриантов. На этом основании иск брата Даниэля был отвергнут.

С мнением большинства не соглашался судья Хаим Коэн, возражая против субъективно-коллективного критерия (мнение большинства народа) в пользу субъективно-индивидуального (собственное желание истца), но остался в меньшинстве.

В процессе суда судья Цви Берензон сказал об евреях-христианах:

Еврейство вырыгнуло их из общины Израиля

Особенности религиозных взглядов 
Не любил, когда его называли «отцом», «патером». По утверждению Людмилы Улицкой, высказывал антитринитарные взгляды. Достоверность и корректность этих свидетельств вызывает ряд сомнений, поскольку в них утверждается также, что Руфайзен якобы «ставит под сомнение широко принятую в христианской традиции обожествление Девы Марии» — в то время как такого обожествления в ортодоксальном христианстве не существует вообще.

В литературе 
Жизнь Руфайзена стала основой биографии главного героя романа Людмилы Улицкой Даниэль Штайн, переводчик (2006).

Примечания

Литература 
 Cholawski Shalom. Oswald Rufajzen в Encyclopaedia of the Holocaust том 3, стр. 1311.
 
 Освальд Руфайзен — брат Даниэль. Антология. Сэм Ружанский, Леонид Комиссаренко.

Ссылки 
 Автобиография и выступление перед германскими школьниками
 С. Ружанский, Л. Комиссаренко: Опыт любительского исследования текстов книг Нехамы Тэк, Дитера Корбаха и Людмилы Улицкой
 Фильм «Последний еврей» (Часть 1/4) (прообраз Даниэля Штайна)
 Фильм «Последний еврей» (Часть 2/4) (прообраз Даниэля Штайна)
 Фильм «Последний еврей» (Часть 3/4) (прообраз Даниэля Штайна)
 Фильм «Последний еврей» (Часть 4/4) (прообраз Даниэля Штайна)
 С. Ружанский, Леонид Комиссаренко: Портрет Освальда Руфайзена (Ака брат Даниэль) глазами его спасительницы и крёстной матери Игуменьи EUZEBIА BARTKOWIAK
 С. Ружанский, Л. Комиссаренко : Освальд Руфайзен: «Я родился Евреем и умираю Евреем»
 С. Ружанский: Правда об Освальде Руфайзене (брате Даниэле). Интервью с профессором Нехамой Тэк
 С. Ружанский: Благодаря Даниэлю я нашла себя в Израиле. Беседа с Ольгой Агур, членом общины Даниэля Освальда Руфайзена, с приложением её стихотворений
 Л. Комиссаренко: Отец Даниэль. Вымысел и действительность. Особое мнение.
 The strange case of 'Brother Daniel' (англ.)
 Wspomnienie o ojcu Danielu (пол.)

Похороненные в Хайфе
Персоналии:Холокост в Белоруссии
Кармелиты
Католицизм в Израиле
Еврейское сопротивление в период Холокоста:Персоналии
Партизаны Белоруссии
Беглецы из СССР
Выжившие в Холокосте